Holland puede referirse a:

Toponimia

EE.UU. 
 Holland, pueblo en Nueva York:
 Holland, aldea en Nueva York;
 Túnel Holland, carretera entre Nueva York y Nueva Jersey;
 Holland, ciudad en Arkansas;
 Holland, pueblo en Massachusetts;
 Holland, lugar designado por el censo en Massachusetts;
 Holland, ciudad en Míchigan;
 Holland, ciudad en Minnesota;
 Holland, ciudad en Misuri;
 Holland, pueblo en Nueva York;
 Holland, villa en Ohio;
 Holland, pueblo en Vermont;
 Holland (condado de Brown, Wisconsin);
 Holland (condado de La Crosse, Wisconsin);
 Holland (condado de Sheboygan, Wisconsin).

Reino Unido 
 Holland, área de Lincolnshire.

Personajes 
 Holland, nombre de pila.
 Holland, apellido:
 William Jacob Holland (1848-1932), zoólogo - abreviatura Holland;
 Holland (cantante), un cantante surcoreano.
 Holland-Dozier-Holland, equipo de composición y producción musical estadounidense.

Ingeniería 
 Submarino Holland

Música 
 Holland (1973), álbum de estudio de The Beach Boys;